Neoalticomerus är ett släkte av tvåvingar. Neoalticomerus ingår i familjen tickflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Tickflugor
Neoalticomerus